Ритмическая гимнастика:

 Ритмическая гимнастика — система музыкально-ритмического воспитания.
 Ритмическая гимнастика — музыкальный альбом для сопровождения занятий аэробикой.
 «Ритмическая гимнастика» — телепередача в СССР.